

Города 
 Хёсден— город и община в Нидерландах в провинции Северный Брабант.

Водные объекты 
 Хёсден— канал на границе голландских провинций Северный Брабант и Гелдерланд